Geografia:

 Therme o Therma, antic nom de Tessalònica
 Therma o Therme, antiga ciutat d'Etòlia

Onomàstica:

 Therme, forma alternativa de Terme, cognom romà de la gens Minúcia ()